Артю́хін — російське прізвище.

Відомі носії 
 Артюхін Євген Євгенович — російський хокеїст, лівий/правий нападник. Виступає за СКА (Санкт-Петербург).
 Артюхін Сергій Євгенович — білоруський борець греко-римського стилю, чемпіон Європи.
 Артюхін Юрій Петрович — льотчик-космонавт СРСР, другий набір ВПС. Здійснив один політ в космос.

Див. також 
 Артюхов
 Артюхове
 Артюхівка
 Артюх

Російські прізвища